Autostrada A13 – autostrada w Austrii
 Autostrada A13 – autostrada w Belgii
 Autostrada A13 – autostrada we Francji
 Autostrada A13 – autostrada w Holandii
 Autostrada A13 – autostrada w Luksemburgu
 Autostrada A13 – autostrada w Niemczech
 Autostrada A13 – autostrada w Portugalii
 Autostrada A13 – autostrada w Szwajcarii
 Autostrada A13 – autostrada we Włoszech